Минулорічні чемпіонки Елізе Мертенс та Демі Схюрс вирішили не грати разом. Схюрс утворила пару з Анною-Леною Гренефельд, і в півфіналі вони поступилися Мертенс та Орині Сабаленко.

Турнір виграли Дуань Інін та Вероніка Кудерметова, здолавши Мертенс із Соболенко у фіналі 7–6(7–3), 6–2.

Сіяні пари
Чотири пари з найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

 Main draw 

Wuhan Open
Wuhan Open
2019 у китайському спорті